Исаак Коган:
 Коган, Исаак Аронович (1923—1998) — советский архитектор.
 Коган, Исаак Ефимович (1900—1956) — советский комсомольский и партийный деятель, первый директор киностудии «Союздетфильм».